Волейбольный турнир II летней Спартакиады народов СССР был проведён с 6 по 15 августа 1959 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».

Соревнования также имели статус 22-го чемпионата СССР по волейболу.

Система проведения чемпионата 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда.

На предварительном этапе 17 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—17 места

Призёры 
 Ленинград: Галина Ахматова, Лирика Иванская, И.Каликинская, В.Макарова, Людмила Макарова, Н.Козлова, Е.Никитичева, Т.Самбурская (все — СКИФ Ленинград), Т.Азорская, Кира Горбачёва, Алиса Крашенинникова (Галахова) (все — «Спартак» Ленинград). Тренер — Анатолий Эйнгорн.

 Москва: Марита Авен, Людмила Булдакова (Мещерякова), Галина Волкова, Лилия Коновалова, Лидия Стрельникова (все — «Динамо» Москва), Милития Еремеева, Т.Пирогова (обе — «Локомотив» Москва), Юлия Слободская, Тамара Сумская (Бубчикова), Антонина Яшина (ЦСК МО), Юлия Соколова (Бутенко) («Спартак» Москва). Тренер — Мирон Винер.

 Латвийская ССР: Л.Аузиня, В.Блажевич, Валентина Варкевич, Анна Вилциня, А.Казака, В.Лабуцкас, Л.Мелькова, Скайдрите Плисмане, М.Римша, Миньона Хехта, Р.Янковская (все — «Даугава» Рига). Тренер — Леопольд Ковалс.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1959

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
Волейбол на Спартакиадах народов СССР
Летняя Спартакиада народов СССР 1959
1959 год в волейболе
Волейбол в Москве